

Sigle 
 Papua Nuova Guinea – Stato dell'Oceania
 Partito Nuova Generazione - Cristiano Democratico – partito politico rumeno
 Persona non grata – persona non gradita, in ambito diplomatico
 Personaggio non giocante – usato nei giochi, soprattutto i giochi di ruolo
 Portable Network Graphics – formato di file per immagini

Codici 
 PNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paranaguá (Brasile)
 png – codice ISO 639-3 della lingua pongu, una lingua del gruppo Kainji parlata in Nigeria
 PNG – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Papua Nuova Guinea